

Важнейшие события 
 Республиканский период в Исландии (930—1262).
 932—934 — халиф Мухаммад ал-Кахир.
 932 — конфликт Византии с Хазарией. Гонение на евреев.
 Битва при Риаде (933).
 Смута годов Дзёхэй и Тэнгё в Японии (936—941).
 Печенеги и венгры воевали против Византии.
 Низвержение династии Хоу-Тан (шато) китайцами. Основание империи Хоу-Цзинь.

См. также

Примечания 

930-е годы